
Molekulska formula -{C5H8O4}- se može odnositi na:

 Acetomlečna kiselina
 Dimetil malonat
 Glutarna kiselina
 Ksilosan